Колодези — название населённых пунктов.

Россия 
 Колодези — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Колодези — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Колодези — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Колодези — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Колодези — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Колодези — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Колодези — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Колодези — село в Данковском районе Липецкой области.
 Колодези — деревня в Данковском районе Липецкой области
 Колодези — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Колодези — слобода в Миллеровском районе Ростовской области.
 Колодези — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Колодези — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Колодези — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
 Колодези — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Колодези — микрорайон в Богородицком районе Тульской области.
 Колодези — деревня в Ефремовском районе Тульской области.

Украина 
 Колодези — село в Лиманском районе Донецкой области.
 Колодези — ликвидированное в 1990 году село в Диканьском районе Полтавской области.

См. также 
 Колодезь
 Колодезьки
 Колодяссы